Two Men – film del 1910 diretto da Harry Solter
 Two Men – film del 1922 diretto da Robert N. Bradbury